Baram (teils je nach Transkription auch Bar'am,Bar-am) bezeichnet:
 Baram (Sprache), Baramu, Bhramu, Baraamu, in Nepal, eine der Newari-Thangmi-Sprachen
 Baram tteok, koreanische Nachspeise
 Pappel-Feige, Trivialname

Baram (und Transkriptionen) heißen folgende geographischen Objekte: 
 Baram (Malaysia), eine Region in Malaysia 

 Baram (Bosnien-Herzegowina), ein Ort in Bosnien-Herzegowina
 Baram (Uttarakhand), Ort in der Provinz Uttarakhand in Nord-Indien
 Bar’am, Kfar Bar'am, antikes jüdisches Dorf in Nordgaliläa, christlich-arabisches Dorf bis 1948 (Kafr Bir'im), heute: Kibbuz (Kafar Ber'im, Berem)

 Sungai Baram, ein Fluss auf Borneo 

Baram (und Transkriptionen) ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Bar-Am (* 1923), israelischer Komponist 
 Marisa Baram (* 1993), US-amerikanische Schauspielerin
 Micha Bar-Am (* 1930), israelischer Fotograf
 Mosche Bar’am (1911–1986), israelischer Minister
 Nicholas Baram († 1577), Sir, Jurist 
 Nir Baram (* 1976), israelischer Autor und Journalist
 Uzi Bar’am (* 1937), israelischer Politiker, Minister und Knesset-Abgeordneter

Siehe auch:
 Bahram